ZDN steht als Abkürzung für:

 Zentrale Datenbank Nachlässe, eine vom Bundesarchiv erstellte Datenbank, in der Nachlässe mit Beständen und Teilbeständen erfasst sind
 Zentrum zur Dokumentation für Naturheilverfahren e.V., Castrop-Rauxel

ZDN